Эта статья включает в себя список стран мира, отсортированных по их темпам роста «реального ВВП» (паритет покупательной способности), темпы роста стоимости всех конечных товаров и услуг, произведённых в государстве в данном году.

Список

По ВВП (ППС) 
Список стран мира по росту их экономик за период с 1990 до 2020 год по данным Всемирного банка.

По ВВП (номинал) 
Список стран мира по росту их экономик за период с 2000 до 2021 год по данным Всемирного банка.

См. также 
 Экономический рост
 ВВП

Ссылки и примечания 

 

Экономический рост